Львово — название населённых пунктов:

Россия 
 Львово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Львово — село в Ленинском районе Крыма.
 Львово — деревня в Троицком округе Москвы (Поселение Вороновское).
 Львово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Львово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Львово — село в Воротынском районе Нижегородской области.
 Львово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Львово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Львово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Львово — село в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Львово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Львово — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Львово — посёлок станции в Кимовском районе Тульской области.
 Львово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Львово — село в Бериславском районе Херсонской области.

См. также 
 Львов
 Львовский